Il cucciolo – romanzo scritto da Marjorie Kinnan Rawlings
 Il cucciolo – film del 1946 diretto da Clarence Brown, tratto dal romanzo precedente
 Il cucciolo – serie televisiva animata del 1983 tratta dal romanzo omonimo

Pagine correlate 
Cucciolo (disambigua)